Список R&B синглов №1 в США в 2009 году составлен на основе еженедельного хит-парада лучших песен в стилях ритм-энд-блюз и хип-хоп в США 2009 года, публикуемого американским журналом Billboard.

История 
Певец Drake стал единственным исполнителем года, которому дважды удалось возглавить этот хит-парад. Сначала с песней «Best I Ever Had» и затем вместе с Trey Songz и его песней «I Invented Sex».
Две песни были на первом месте по 14 недель каждая: Джейми Фокс's «Blame It» и Maxwell's «Pretty Wings».

См. также 
 Список лучших альбомов США 2009 года
 Список кантри-хитов №1 2009 года
 Лучшие синглы США 2009 года по версии Billboard

Примечания

Ссылки 
 

Чарты Billboard 2009 года
Списки R&B-хитов Billboard
Списки хитов № 1 в США 2009 года